Hosaka kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Yataro Hosaka
 Kentaro Hosaka

Robotskapade auktorsförkortningar